Příjmení Gagnon nese více různých osobností:

 Edouard Gagnon (1918–2007) – kanadský římskokatolický kněz
 Louis Krieber-Gagnon (* 1996) – kanadský zápasník–judista
 Marc Gagnon (* 1975) – kanadský shorttrackař